Ольóкминск (; ) е град в Якутия, Русия. Разположен е на левия бряг на река Лена, на около 530 km югозападно от Якутск. Към 2016 г. населението му възлиза на 9192 души.

История 
Селището е основано като крепост през 1635 г. от Пьотър Бекетов. Първоначално Ольокминск е бил разположен срещу устието на река Ольокма, но по-късно бива преместен на 12 km западно поради чести наводнения. Бързо се превръща в транспортен, търговски и административен център в Якутия. През 1783 г. получава статут на град. До Октомврийската революция служи като място за заточение.

Население

Климат

Икономика 
Основните отрасли са дърводобивът, хранително-вкусовата промишленост и производството на електроенергия. Градът разполага с речно пристанище и летище.

Източници 

Градове в Якутия